W Polsce 
 Łosiniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski 
 Łosiniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Susiec 
 Łosiniec – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Łosiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki
 Łosiniec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Łosiniec – nieoficjalna nazwa osady wsi Osetna w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie pyrzyckim, w gminie Lipiany
 Łosiniec – gromada

 W Ukrainie
 Łosiniec – wieś w rejonie turczańskim